{{Фильм
| РусНаз         = Пропавший динозавр
| ОригНаз        = One of Our Dinosaurs Is Missing
| Изображение    = One of Our Dinosaurs is Missing.jpg
| Жанр           = комедия
| Режиссёр       = Роберт Стивенсон
| Продюсер       = 
| Сценарист      = Билл УолшДэвид Форрест (автор повести)
| В главных ролях= Питер УстиновХелен ХейсКлайв Ревилл
| Оператор       = Пол Бисон
| Композитор     = Рон Гудвин
| Компания       = Walt Disney Pictures
| Бюджет         = 
}}
«Пропавший динозавр» () — британско-американская кинокомедия 1975 года. Фильм снят по повести Дэвида Форреста «Великое динозавровое похищение».

 Сюжет 
Британский шпион (под личиной полномочного представителя Королевы) лорд Саутмер возвращается на родину в Великобританию из Китая, с собой он везёт формулу загадочного препарата «Лотус Икс», но его преследуют китайские спецслужбы. Хоть лорду и удаётся добраться до Лондона, но китайцы продолжают преследовать его и там. Убегая от них, он попадает в Музей естествознания, где прячет микрофильм с формулой среди костей самого большого скелета динозавра — апатозавра. В том же музее в то же время он случайно встречает свою бывшую няню — Хетти, которую и просит позаботиться о микрофильме.

Она и её подруга Эмили привлекают к делу других нянек, и они прячутся в пасти макета голубого кита незадолго до закрытия музея. Затем в тишине и темноте они начинают методично обыскивать скелет. Но их поиски не приносят успеха, и скоро все няни, кроме Хетти, Эмили и Сьюзан уходят по домам к детям, а эта троица взята в плен китайцами, которые отвозят их в свою штаб-квартиру, расположенную в подвале китайского ресторана в Сохо. Там же томится и лорд Саутмер. Нянькам удаётся обмануть похитителей и сбежать.

Тем временем, китайцы решают выкрасть из музея злополучный скелет целиком, чтобы провести поиски спокойно и методично. За ночным похищением тайком наблюдают три сбежавшие храбрые няньки, и после того, как китайцы загружают скелет в грузовик, бабушки угоняют его. Иностранцы преследуют их, но женщинам удаётся сбежать на железнодорожной платформе.

Тем временем, китайцы захватывают двоих юных подопечных няни Хетти: лорда Кастлбери и его младшего брата — Траскотта. Их привозят в музей, где начальник китайской спецслужбы обнаруживает искомый микрофильм в другом скелете — диплодока. Детей отпускают домой, где они всё рассказывают няне Хетти. Решив спасти лорда Саутмера, Хетти, организовав группу нянек, нападает на китайский ресторан, под которым находится лорд. Также к нападению присоединяются вернувшиеся на грузовике Эмили и Сьюзан.

 В ролях 

  — лорд Саутмер
  — Хэйнс
  — Фэн Чой
 Хелен Хейс — Хетти
 Джоан Симс — Эмили
  — Гаррис
 Питер Устинов — Хнап Ван
 Клайв Ревилл — Квон
  — няня-шотландка
 Макс Гаррис — Траскотт
  — Джагглер
 Наташа Пайн — Сьюзан
 Джосс Экленд — Би. Джей. Спенс
  — миссис Би. Джей. Спенс
  — Тамли
 Рой Киннир — суперинтендант Граббс
 Джозеф Ритчи — Кэбби
  — мистер Гиббонс
 Джоан Хиксон — миссис Гиббонс
 Джон Лори — Джок
 Энгус Ленни — Хэмиш
 Джон Пертви — мистер Мортимер, полковник
 Кэтлин Байрон — миссис Мортимер, жена полковника
  — Амелия
  — книгопечатник
 Джейн Лапотейр — мисс Прескотт
  — сэр Джеффри
 Энтони Шарп — секретарь
  — Брумли
  — доктор Фримо
  — охранник в музее

Примечания

Ссылки 
 О фильме на сайте ''timeout.com

Фильмы США 1975 года
Фильмы Великобритании 1975 года
Кинокомедии США
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1975 года
Фильмы о динозаврах
Диснеевские фильмы
Комедии о шпионах
Экранизации повестей
Фильмы на английском языке
Фильмы Роберта Стивенсона